Оста́щенко — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович (* 1877 — †1956) — астрометрист-картограф, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч наук УРСР.
 Остащенко Сергій Михайлович (* 1924 — †2012) — радянський військовик, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Остащенко Тетяна Миколаївна (нар. 1974) — українська військова лікарка, командувачка Медичних сил Збройних Сил України, генерал-майор медичної служби.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як,
 Остапович

Прізвища на -енко